Quarantine może dotyczyć:
 Quarantine (gra komputerowa) z 1994 r.
 Kwarantanna (film) z 2008 r